Koh Kong (plaats), plaats in Cambodja
 Koh Kong (provincie), provincie in Cambodja